Ябутийские языки (жабутийские) — небольшая семья южноамериканских индейских языков, распространённых на юго-западе Бразилии в штате Рондония в районе реки Бранко бассейна Гуапоре. Общее число говорящих — 11 человек (оценка на конец 1990-х гг.).

Включает 3 языка, которые достаточно близкродственны между собой, чтобы иногда считаться диалектами одного языка.

 ябути́ (жабути́, кипиу, джеоромичи) — 5 чел. (1990)
 арикапу́ — 6 чел. (1998)
 машуби  — возможно диалект языка арикапу

Внешние связи 
Ещё Гринберг включил ябутийские языки в состав макросемьи макро-же, хотя данных им представленных было недостаточно для подтверждения такой аффиляции. Соответственно Т. Кауфман и А. Д. Родригес не включали эти языки в макро-же. Однако недавно Э.Рибейро вновь высказался за включение их в состав этой макросемьи.

Литература 
 Aikhenvald A.Y., Dixon R.M.W. Other small families and isolates // Dixon R.M.W., Aikhenvald A.Y. (Eds.), The Amazonian languages. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-57021-2; ISBN 0-521-57893-0. — 1.4 Jabutí. pp. 357–358.
 CEDI 1991. Rondônia. CEDI: pp. 414–417.
 Fabre, Alain. Jabuti // Fabre, Alain. Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. 2005.
 Loukotka, Čestmír. Documents et vocabulaires inédits de langues et de dialectes Sud-Américains. JSAP 52 (1963): 7-60.
 Maldi, Denise. O complexo cultural do marico: sociedades indígenas dos rios Branco, Colorado e Mequens, afluentes do medio Guaporé // Boletim do MPEG, Antropologia 7/2 (1991): pp. 209–269.
 Pires, Nádia Nascimento. Estudo da gramática da língua Jeoromitxi (Jabuti). Aspectos sintáticos das cláusulas matrizes. Dissertação de Mestrado em Lingüística. Campinas: IEL-UNICAMP, 1992.
 Ribeiro, Eduardo & Hein van der Voort. «Nimuendajú was right: The inclusion of the Jabutí language family in the Macro-Jê stock.» // International Journal of American Linguistics, 2008.

 
Языки Бразилии